Zuazo steht für:

 Balonmano Zuazo, Handballverein in Barakaldo, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien

Zuazo ist der Familienname folgender Personen:

 Hernán Siles Zuazo (1914–1996), bolivianischer Politiker, Staatspräsident Boliviens